Маскарад — бал-маскарад, костюмированный бал, с характерными (национальными, историческими, фантастическими) костюмами и масками.

Художественные произведения 
Маскарад (книга)

Классика 
 «Маскарад» — драма в стихах М. Ю. Лермонтова.
 «Маскарад» — повесть Н. Ф. Павлова.
 «Маскарад» — новелла А. Дюма-отца.
 «Маскарад» — рассказ М. П. Арцыбашева.

Фантастика 
 «Маскарад» — роман Т. Пратчетта.
 «Маскарад» — роман В. А. Рыжикова.
 «Маскарад» — рассказ И. И. Варшавского.
 «Маскарад» — рассказ Л. и Е. Лукиных.

Фильмы 
 Маскарад (фильм, 1941)
 Маскарад (фильм-балет, 1985)
 Маскарад (фильм, 1988)
 Маскарад (фильм, 2012)

Музыка

Опера 
 Маскарад (опера) — оперы разных композиторов на сюжет драмы в стихах М. Ю. Лермонтова (композиторы: Р. Бунин, 1944; А. Артамонов, 1957; Д. Толстой и Б. Зейдман, 1957; Ю. Мацкевич)
 Бал-маскарад (опера) — опера Дж. Верди

Балет 
 «Маскарад» — балет Льва Лапутина
 «Маскарад» — балет на музыку Арама Хачатуряна

Поп музыка 
 Maskarada — студийный альбом Светланы «Цецы» Ражнатович 1997 года.
 «Маскарад» — альбом группы Caprice, 2010

Игры 
 Vampire: The Masquerade — компьютерная игра.

См. также 
 Бал-маскарад (опера)